Copa UNCAF 2001 – szósta edycja turnieju piłkarskiego o miano najlepszej reprezentacji zrzeszonych w UNCAF jednej z podstref konfederacji CONCACAF. Turniej rozegrano w Hondurasie w dniach 23 maja-3 czerwca 2001. Trzy najlepsze zespoły kwalifikowały się do Złotego Pucharu CONCACAF 2002.

Stadiony

Turniej finałowy 

Źródło:

Faza Grupowa 
Legenda:

Grupa A

Grupa B

Faza Finałowa 

 
Copa UNCAF 2001

GWATEMALA 1. TYTUŁ

Strzelcy 
 6 goli

  Jorge Dely Valdés

 3 gole
  Freddy García
  Milton Núñez
  Carlos Pavón
  Rolando Fonseca
  Julio César Dely Valdés

 2 gole

 1 gol

gole samobójcze
 David Solórzano (dla Hondurasu)

Przypisy 

Puchar Narodów UNCAF 2001